Чемпионат ГДР по футболу 1949/1950 () — первый сезон Оберлиги ГДР, высшего эшелона футбола Восточной Германии.

В чемпионате приняло участие 14 команд, чемпионом стал футбольный клуб Хорьх (Цвиккау). Титул стал вторым для города после того, как в 1948 году футбольный клуб Планитц выиграл чемпионат Восточной зоны.

Лучшим бомбардиром турнира стал Хайнц Сатрапа, забивший 23 мяча.

Турнирная таблица 

|}

Ссылки 
 Das Deutsche Fussball Archiv  Historic German league tables

1949/1950
ГДР
ГДР
1949 год в Германии
1950 год в Германии